Два капітани:

 Два капітани — роман Веніаміна Каверіна. 
 Два капітани (фільм, 1955) — фільм Володимира Венгерова, екранізація роману Веніаміна Каверіна. 
 Два капітани (фільм, 1976) — 6-серійний фільм Євгена Карелова, екранізація роману Веніаміна Каверіна. 
 Два капітани 2 — псевдоісторичний фільм-містифікація Сергія Дебіжева.